Schlein ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Schlein (* 1975), italienisch-US-amerikanischer mathematischer Physiker
 Elly Schlein (* 1985), italienische Politikerin
 Mordechai Schlein (1930–1944), jüdischer Widerstandskämpfer
 Otto Josef Schlein (1895–1944), deutscher Arzt

Schlein ist der Ortsname von:
 Schlein (Gemeinde Sölk), Ortsteil von Sölk, Bezirk Liezen, Steiermark